Le tournoi de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2012, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du  au .

Faits marquants 
 Roger Federer remporte le tournoi en simple pour la  en battant Andy Murray en finale. C'est son  ATP en simple. 
 En double, Mahesh Bhupathi et Rohan Bopanna s'imposent en finale face à Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.
 Sur demande de Novak Djokovic, l'organisation accorde une invitation à son petit frère Marko. Cela engendre une polémique car celui-ci, ayant déjà reçu une quarantaine d'invitations depuis ses débuts sur le circuit professionnel, n'est classé que  mondial. D'autre part, le Tunisien Malek Jaziri, alors n°1 des joueurs arabes, était censé recevoir une wild card avant que les organisateurs changent d'avis au dernier moment.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2012) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Dubai
ATP 2012
Sport aux Émirats arabes unis en 2012
Tennis en février 2012